Лас Которас има више значења:

 Лас Которас, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Которас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Которас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Которас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Которас (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Которас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику